Die Saison 1952/53 der mexikanischen Segunda División war die dritte Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Gegenüber der vorangegangenen Spielzeit gab es folgende Änderungen: Nicht mehr dabei waren der Aufsteiger CF La Piedad und der letztjährige Tabellenletzte CF Pachuca, der sich aus der Liga zurückgezogen hatte. Neu hinzugekommen waren der Absteiger aus der ersten Liga, CD Veracruz, sowie die neu in die Liga aufgenommenen Mannschaften von Atlético de Veracruz, Estrella Roja Toluca, CF Monterrey und CD Cuautla. Der letztgenannte Verein wurde jedoch während der laufenden Saison wegen verschiedener Verstöße vom Spielbetrieb ausgeschlossen und alle Begegnungen als null und nichtig gewertet.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1952/53 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1952/53 bei RSSSF

Fußballsaison 1952/53
1952